Ban nebo bán má více významů:

 ban (internet) – internetový termín, označení zablokování přístupu
 ban (jednotka objemu) – stará thajská jednotka objemu
 Ban (kráter) – impaktní kráter na Saturnově měsíci Mimas
 bán – titul správce ve střední a jihovýchodní Evropě
 bán (oděv) – oděv sikhů

příjmení
 Andrej Bán (* 1964) – slovenský fotograf
 János Bán (* 1955) – maďarský herec
 Šigeru Ban (* 1957) – japonský architekt
 Zsófia Bán (* 1957) – maďarská spisovatelka

Související  
 Báň – více významů